Röse beschreibt ein skandinavisches Steinhügelgrab, siehe Röse.

Röse ist der Name von
 Eva Röse (* 1973), schwedische Schauspielerin.
 Ferdinand Röse (1815–1859), deutscher Philosoph und Dichter
 Carl Röse (1864–1947), deutscher Arzt und Zahnarzt
 Rosmarie Röse (* 1999), deutsche Schauspielerin

Siehe auch
Roese